Francesco Candelli (1921-1993) – politico e operaio italiano
Stelio Candelli (1931) – attore italiano